FISA je označení různých organizací.

 FISA (veslování) – Mezinárodní veslařská federace
 FISA (motorismus) – Mezinárodní federace automobilového sportu
 FISA (filatelie) – Mezinárodní svaz aerofilatelistických spolků

Zkratky